Saint-Vallier (Charente)
Saint-Vallier (Drôme)
Saint-Vallier (Saône-et-Loire) 
Saint-Vallier (Vosges) 
ook:
Saint-Vallier-de-Thiey, Alpes-Maritimes
Saint-Vallier-sur-Marne, Haute-Marne
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, Haute-Saône